Outer Banks – pas mierzei i wysp barierowych na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych, w stanie Karolina Północna
 Outer Banks – amerykański serial przygodowy